Ostrer ist der Familienname folgender Personen:

Isidore Ostrer (1889–1975), deutscher Finanzier und Filmproduzent
Maurice Ostrer (1896–1975), britischer Filmfirmenmanager, Produktionschef, Filmproduzent und Herstellungsleiter